PNZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Petrolina (PE) (Brasile)
 PNZ – codice identificativo del VORTAC di Ponza, radioassistenza per la navigazione aerea